Юрий Щербаков:
 Щербаков, Юрий Александрович (1947—2012) — командир атомной подводной лодки, Герой Российской Федерации.
 Щербаков, Юрий Михайлович (род. 1925) — советский копьеметатель.
 Щербаков, Юрий Николаевич (род. 1956) — писатель и поэт, член СП СССР, секретарь СПР.